L'historique du parcours européen de l'AJ Auxerre présente l'historique complet des matchs disputés par l'AJ Auxerre depuis 1984, soit au total 128 matchs européens.

Depuis sa fondation en 1905, l'AJ Auxerre a participé :
 3 fois à la Ligue des champions : (un quart de finale) ;
 1 fois à la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe : (un quart de finale) ;
 14 fois à la Ligue Europa  : (une demi-finale, 3 quart de finale) ;
 4 fois à la Coupe Intertoto : (1 titre, une finale).

1984-1985 
Coupe UEFA 1984-1985

1985-1986 
Coupe UEFA 1985-1986

1987-1988 
Coupe UEFA 1987-1988

1989-1990 
Coupe UEFA 1989-1990

Le quart de finale aller fut joué à Pérouse, le stade de la Fiorentina étant en réfection pour la Coupe du monde de football de 1990 organisée par l'Italie.

1991-1992 
Coupe UEFA 1991-1992

1992-1993 
Coupe UEFA 1992-1993

 *  Qualification du Borussia Dortmund 6 t.a.b à 5.

1993-1994 
Coupe UEFA 1993-1994

1994-1995 
Coupe des Coupes 1994-1995

1995-1996 
Coupe UEFA 1995-1996

1996-1997 
Ligue des champions 1996-1997

1997-1998 
Coupe Intertoto 1997

Coupe UEFA 1997-1998

1998-1999 
Coupe Intertoto 1998

2000-2001 
Coupe Intertoto 2000

2002-2003 
Ligue des champions 2002-2003

Coupe UEFA 2002-2003

2003-2004 
Coupe UEFA 2003-2004

2004-2005 
Coupe UEFA 2004-2005

2005-2006 
Coupe UEFA 2005-2006

2006-2007 
Coupe Intertoto 2006

Coupe UEFA 2006-2007

2010-2011 
Ligue des champions 2010-2011

Bilan 
'''Mise à jour après le match Real Madrid-AJ Auxerre ( à Madrid)

 
 Une double participation C1 et C3 en 2002-2003

Meilleures performances 
 Ligue des Champions : 1/4 de finaliste lors de la saison 1996-1997
 Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe : 1/4 de finaliste lors de la saison 1994-1995
 Coupe de l'UEFA : 1/2 finaliste lors de la saison 1992-1993
 Coupe Intertoto : vainqueur en 1997

Adversaires européens 

Par l'intermédiaire de la Coupe d'Europe, la petite ville d'Auxerre et son club ont joué jusqu'à maintenant à travers 27 pays : le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Yougoslavie, l'Albanie, la Finlande, le Danemark, l'Angleterre, la Bulgarie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne, la Turquie, la Norvège, l'Écosse, la Suisse, l'Irlande du Nord, Chypre, la Russie, l'Autriche, la Pologne, la France, la Roumanie, la Serbie et enfin Israël.

Références 

Auxerre AJ
AJ Auxerre